William Dennison ist der Name folgender Personen:

* William Dennison junior (1815–1882), US-amerikanischer Politiker
 William Dennison (Politiker) (1905–1981), kanadischer Politiker
 William Neil Dennison (1841–1904), US-amerikanischer Offizier im Sezessionskrieg

Siehe auch:
 William Denison (1804–1871), britischer Gouverneur